Mojtehadi (moǧtehadi) è l'antica nobiltà religiosa persiana che per secoli ebbe forte influenza sulla parte nord-occidentale dell'odierno Iran. Grandi feudatari e proprietari terrieri, hanno composto di fatto la classe dirigente della Persia dal XIX secolo fino alla rivoluzione islamica del 1979. Durante tutto il periodo della dinastia qagiara il potere dei Mojtehadi aumentò moltissimo, grazie anche al controllo debole e quasi totalmente inesistente della famiglia reale nelle zone rurali lontane dalla capitale.

La rivoluzione islamica del 1979, la conseguente caduta della monarchia in favore della repubblica, ha messo fine agli antichi privilegi feudatari dei Mojtehadi che tuttavia ancora oggi vantano ancora notevoli proprietà terriere nella regione della città nord-occidentale di Tabriz.

Storia dell'Iran
Dinastie islamiche